Miejscowości w USA:
 Cattaraugus – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cattaraugus (ang. Cattaraugus County) – w stanie Nowy Jork